Okręty US Navy o nazwie USS  "Caledonia":
 Pierwszy  
 Parowiec "Caledonia" został nabyty przez US Navy i służył jako USS "Mohawk" w latach 1859-64. Później wrócił do komercyjnej służby jako SS "Alliance".
 Trzeci  był okrętem zaopatrzeniowym typu Alamosa. W służbie w latach 1945–46.

Caledonia